Psycho (pronúnciese «psáico») es una abreviación, en inglés, de la palabra psychosis (pronunciada «psaicóusis»), que en castellano significa literalmente  «psicosis», un trastorno de orden psicológico.

El término Psycho también puede referirse a:

Música 
Psycho (canción de Puddle of Mudd), canción del álbum Famous (2007) del grupo Puddle of Mudd;
Psycho (canción de Gabriela Villaba), una canción de la cantautora ecuatoriana Gabriela Villalba, grabada en Los Ángeles y producida de la mano de Steve Daly y Jon Keep (Tracklacers) 2013;
Psycho (canción de Muse), canción del álbum Drones (2015) del grupo Muse;
Psycho, canción del grupo femenino Red Velvet de 2019.

Cine y televisión 
 Psicosis (película), Psycho según su título original en inglés, una película dirigida por el cineasta Alfred Hitchcock y estrenada por primera vez en 1960;
Psicosis II, Psycho II en inglés, secuela de 1983, dirigida por Richard Franklin;
 Psicosis III, Psycho III, tercera parte, dirigida por Anthony Perkins y estrenada en 1986;
 Psycho (Psicosis), un remake de la película de Hitchcock, dirigido por Gus Van Sant y estrenado en 1998.

Literatura 
 Psycho, el título original en inglés de la novela Psicosis, escrita por Robert Bloch en 1959.